Sharman est un nom de famille et un prénom d'origine anglaise.

Patronyme 
 Arthur Frederick Sharman Crawford, cofondateur de la brasserie Beamish & Crawford
 Bill Sharman (1926-2013), entraîneur professionnel de basket-ball américain
 Bruce Sharman, producteur britannique
 Colin Sharman, baron Sharman (1943-), homme d'affaires britannique
 Gary Sharman, réalisateur américain
 Graham Sharman, coureur cycliste australien
 Harvey Sharman, Head Physio du staff médical du Leeds United Football Club
 Helen Sharman (née en 1963), spationaute britannique
 Ian Sharman (né en 1980), coureur d'ultra-trail britannique
 Jim Sharman (né en 1945), réalisateur australien
 John Sharman, homme d'affaires irlandais, président de la compagnie aérienne irlandaise Aer Lingus
 Lord Sharman of Redlynch, homme d'affaires britannique, président du groupe de publicité Aegis Group plc
 Lucy Tyler-Sharman, cycliste australienne
 Percy Sharman, botaniste
 Robin Sharman, coureur cycliste britannique
 Rodney Sharman, compositeur canadien, lauréat du Prix Lynch-Staunton en 2001
 Samuel Sharman, sportif américain (tir aux pigeons)
 William Sharman Crawford (1781–1861), homme politique irlandais

Prénom 
 Sharman McDonalds (née en 1951), écrivain, dramaturge et scénariste écossaise
 Sharman Joshi, réalisateur indien

Voir aussi 
 Sharman, série télévisée britannique diffusée en 1996
 petrogale de Sharman, espèce de wallaby
 Sharman Networks, société éditrice de KaZaA

Homonymie de patronyme
Prénom anglais